Ел Каскабел има више значења:

 Ел Каскабел (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Каскабел (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Каскабел (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Каскабел (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каскабел (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каскабел (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каскабел (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Каскабел, Ла Којотера (Епазојукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Каскабел (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каскабел (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Каскабел (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Каскабел (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Каскабел (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Каскабел (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Каскабел (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Каскабел (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Каскабел (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику